Passalacqua puede hacer referencia a:

Hugo Passalacqua, político y docente argentino.
Ítalo Passalacqua, periodista de espectáculos chileno.
Pietro Passalacqua, arquitecto italiano.
Pino Passalacqua, director de cine y televisión italiano.